Centerville může být:

 Centerville (Alabama)
 Centerville (Florida)
 Centerville (Georgie)
 Centerville (Indiana)
 Centerville (Iowa)
 Centerville (Maine)
 Centerville (Massachusetts)
 Centerville (Minnesota)
 Centerville (Missouri)
 Centerville (New Jersey)
 Centerville (New York)
 Centerville (Severní Karolína)
 Centerville (Jižní Karolína)
 Centerville (Jižní Dakota)
 Centerville (Ohio)
 Centerville (Tennessee)
 Centerville (Texas)
 Centerville (Utah)
 Centerville (Washington)

Související rozcestníky 
 Centerville (Arkansas) – více míst
 Centerville (Kalifornie) – více míst
 Centerville (Pensylvánie) – více míst
 Centerville (Wisconsin) – více míst